Rhinogradentia (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de snuitmotten (Pyralidae).
 Rhinogradentia steineri, een vlinder-soort behorend tot bovengenoemd geslacht
 Rhinogradentia (fictie), een fictieve orde van zoogdieren.